Ссы́лка — вид уголовного наказания, состоящий в удалении осуждённого из места его постоянного или временного жительства с обязательным поселением сыльнопоселенца в определённой местности, как правило, на окраине, на периферии в пределах страны, государства на срок, указанный в приговоре.

Этот вид уголовного наказания был в качестве основного или дополнительного наказания предусмотрен дореволюционным российским и советским законодательством, а также законодательством зарубежных государств. Ныне действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает такого вида наказания.

Ссылку не следует путать с изгнанием из страны. Ссылка — выселение в пределах государства, на его периферию. Изгнание — принудительное выселение гражданина государства за пределы государства, обычно сочетаемое с лишением гражданства или депортация, объявление персоной нон грата иностранца.

Например: Андрей Дмитриевич Сахаров был сослан в Горький, а Александр Исаевич Солженицын был сослан в 1953 году в посёлок Кок-терек Джамбульской области (Казахская ССР), но изгнан из СССР в 1974 году в Западную Германию (ФРГ).

Лев Троцкий: первая ссылка в Сибирь (1898), вторая ссылка в Сибирь (1907), высылка из Франции (1916), третья ссылка в Алма-Аты (1928), изгнание из СССР (1929).

Ссылку также не следует путать с высылкой — запрещением проживания в определённых местностях (обычно столичных и иных крупных городах). В отличие от ссылки, высланные избирали место работы и жительства самостоятельно, кроме местностей, проживание в которых им было запрещено.

Политическая ссылка в дореволюционной России 

Политическая ссылка в дореволюционной России применялась по решению суда или в административном порядке (в отношении лиц, подозреваемых в участии в общественном движении, высылка могла осуществляться без суда, по распоряжению царя, некоторых губернаторов и органов Министерства внутренних дел — см. ниже).

Высылка в отдалённую местность на поселение или на каторгу производилась как на определённый срок, так и бессрочно. Этот вид наказания был законодательно оформлен в конце XVI века, но использовался и ранее в отношении простых людей, опальных бояр, неугодных священников.

Местами ссылки первоначально являлись окраины Европейской России (Урал, северные районы), затем — Кавказ, а с ходом освоения восточных районов — Сибирь. В XVIII веке на крепостные работы, заводы и рудники ссылали участников массовых народных выступлений, в периоды дворцовых переворотов в ссылку отправляли опальных государственных деятелей: графа Петра Толстого — на Соловки, генералиссимуса князя Меншикова — в Берёзов  Первыми сибирскими ссыльными считаются жители Углича, сосланные в Пелымский острог по делу об «убиении» царевича Дмитрия в 1593 году — через год после основания самого Пелыма. В 1599 году туда же сосланы стольники Василий и Иван Никитичи Романовы. По подсчётам П. Н. Буцинского, в первой половине XVII века в Сибирь сослано не менее 1 500 человек.

Массовый характер ссылка приобрела после отмены в середине XVIII века смертной казни и замены её пожизненной каторгой.

В первой половине XIX века на каторгу в Сибирь и в ссылку на Кавказ были отправлены декабристы и петрашевцы, в 1831 году — в Сибирь на каторгу и в ссылку были отправлены тысячи участников польского восстания 1830—1831.

Общепризнано, что политические ссыльные оказали большое влияние на развитие Сибири, способствовали распространению культуры, просвещения, изучению природных богатств  Многие из них нашли себе здесь новую родину — и до сих пор в Сибири компактно проживают потомки людей, сосланных сюда ещё в XIX веке. Это, например, семейские староверы Забайкалья — потомки староверов, переселённых из восточной части Польши.

В «Уложении о наказаниях» (1845) ссылка была установлена как одна из основных мер наказания за преступления, как уголовные, так и политические. Кроме того, существовала и нередко применялась на практике административная ссылка как ссылка «по высочайшему повелению» (ей подверглись Пушкин, Герцен, Огарёв и др.). В 1850-е право ссылать в административном порядке по политическим мотивам получили некоторые местные администраторы — наместник Кавказа, виленский генерал-губернатор и др. В 1860—1870-е в ссылку направляли участников крестьянских волнений, членов народнических и народовольческих организаций, участников Польского восстания 1863—1864, начиная с конца XIX века — членов левых политических организаций.

Основными местами политической ссылки становятся Забайкалье, Якутская область, Енисейская, Иркутская и Томская губернии, затем — Сахалин. С 1906 года в ссылку направлялись участники Революции 1905—1907.

6(19) марта 1917 года Временное правительство объявило политическую амнистию, а 26 апреля (9 мая) 1917 года политическая ссылка была официально упразднена. Однако уже в 1920-е годы политическую ссылку восстановила Советская власть.

Специфика ссылки как вида наказания в СССР 

В соответствии с советской судебной практикой, ссылка в качестве основного наказания применялась, если суд считал, исходя из характера и степени общественной опасности совершённого преступления и личности виновного, что его перевоспитание может быть достигнуто без изоляции от общества, но при условии удаления его из той среды, в которой было совершено преступление. Таким путём пресекалось использование виновным преступных связей и предотвращалась возможность совершения им нового преступления.

Ссылка также могла назначаться в качестве дополнительного наказания (после отбытия основного или при замене не отбытой части лишения свободы менее тяжким наказанием).

Правовой режим отбывания ссылки заключался в ограничении свободы передвижения пределами того административного района, куда осуждённый был сослан. Он обязан был ежемесячно регистрироваться в местных органах внутренних дел и своевременно сообщать о перемене места жительства или работы. В советское время ссыльнопоселённые были обязаны заниматься общественно полезным трудом, иначе им ещё грозило и наказание за тунеядство.

Ссылка, как и другие виды наказания, зачастую сочеталась с последующей высылкой — запрещением проживания в определённых местностях (обычно столичных и иных крупных городах). В отличие от ссылки, высланные избирали место работы и жительства самостоятельно, кроме местностей, проживание в которых им было запрещено (так называемый «минус»).

При Советской власти ссылку в качестве средства для изоляции от общества начали применять в 1920-1930-е годы по отношению к политическим противникам большевиков — бывшим эсерам, левым эсерам и меньшевикам. Она применялась, как правило, во внесудебном порядке.

Затем к ним присоединились троцкисты, а с началом поголовной коллективизации сельского хозяйства — зажиточные крестьяне, которых высылали целыми семьями на Север, на Урал и в Сибирь.

В середине 1930-х, когда политические репрессии в СССР приобрели невиданные масштабы, ссылка, по всей видимости, начала восприниматься как чересчур гуманное наказание для противников существующей власти, обвиняемых в конкретных политических преступлениях, и её, в основном, заменило лишение свободы на длительные сроки, а во многих случаях — смертную казнь. Кроме того, «высшие государственные интересы» требовали создания многомиллионной армии принудительного — то есть каторжного — труда, что невозможно было обеспечить в обычной ссылке.

В 1939—1941, с присоединением к СССР целого ряда западных территорий, ссылке были подвергнуты целые социальные группы населения Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии — представители «буржуазно-помещичьих классов», работники государственного аппарата управления, полиции, жандармерии, священнослужители, представители национальной интеллигенции — в общем, все, недовольные новой, Советской властью. Согласно «Директиве о выселении социально-чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии и Молдавии» НКВД СССР подлежали административному выселению во внутренние районы СССР следующие категории лиц:
 участники контрреволюционных партий и антисоветских националистических организаций;
 бывшие жандармы, охранники, руководящий состав полиции, тюрем, а также рядовые полицейские и тюремщики при наличии компрометирующих документов;
 помещики, крупные торговцы, фабриканты и чиновники буржуазных государственных аппаратов;
 бывшие офицеры и белогвардейцы, в том числе офицеры царской армии и офицеры, служившие в территориальных корпусах Красной Армии (образованных из частей и соединений бывших национальных армий независимых государств Литвы, Латвии и Эстонии после их включения в состав СССР);
 уголовники;
 проститутки, зарегистрированные в полиции и продолжающие заниматься прежней деятельностью;
 члены семей лиц, учтенных по пунктам 1-4;
 члены семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены к высшей мере наказания (ВМН) либо скрываются и перешли на нелегальное положение;
 бежавшие из бывшей Польши и отказавшиеся принимать советское гражданство;
 лица, прибывшие из Германии в порядке репатриации, а также немцы, зарегистрированные на выезд и отказывающиеся выехать в Германию.

В начале Великой Отечественной войны власти начали применять ссылку (высылку) в отношении компактно проживающих национальных групп, которые потенциально могли стать «пятой колонной» в тылу советских войск — этнических немцев (в том числе немцев Поволжья), финнов, ингерманландцев. Их направляли в Сибирь (Алтайский край) и Казахстан.

В 1944 бессрочной высылке в Казахстан и Среднюю Азию вновь подверглись компактно проживающие национальные группы и целые народы — крымские татары, турки-месхетинцы, понтийские греки, калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, корейцы. Реабилитированы они были лишь после смерти Сталина, в 1956 году; формальное разрешение вернуться некоторые не получали до конца Советской власти.

В конце 1940-х — начале 1950-х ссылке подвергались жители Прибалтики и Западной Украины, оказывавшие содействие членам подпольных вооружённых групп, ведущих борьбу против Советской власти.

В 1960-1970-е ссылку (высылку) применяли уже практически в единичных случаях, в отношении так называемых диссидентов, причем во многих случаях им инкриминировалось тунеядство. Самым известным из них стал академик Андрей Сахаров, сосланный в административном порядке («в виде исключения») в Горький и получивший возможность вернуться в Москву лишь с приходом перестройки. Высылка из столичных городов или ссылка в отдалённые районы или города, закрытые для иностранных граждан, применялась для того, чтобы лишить высылаемых возможности вступать в контакты с представителями иностранных СМИ, правительственных и правозащитных организаций.

Массовые ссылки 
 Вавилонское пленение — период в истории древних евреев с 586 до н. э. по 539 до н. э. (от насильственного переселения части евреев в Вавилон после взятия Иерусалима вавилонским царём Навуходоносором II до возвращения их в Палестину после завоевания Вавилонии персидским царём Киром II).

 Депортация народов в СССР

Известные ссыльные

Известные ссыльные древнего мира 
 Климент I (папа римский)
 Иоанн Златоуст
 Несторий
 Диоскор
 Флавиан
 Публий Овидий Назон

Известные ссыльные средних веков 
 Никифор, патриарх Константинопольский
 Михаил Кируларий
 Павел Коломенский

Известные ссыльные XVII—XVIII веков 
 Аввакум (протопоп)
 Голицын, Василий Васильевич
 Меншиков, Александр Данилович
 Бирон, Эрнст Иоганн
 Анна Леопольдовна

Известные ссыльные XIX—XX веков 
 Михаил Лермонтов
 Иван Тургенев
 Александр Пушкин
 Фёдор Достоевский
 Ленин
 Сталин
 Троцкий
 Александр Солженицын
 Андрей Сахаров
 Иосиф Бродский
 Осип Мандельштам

Ссылка в других странах 

В зарубежных государствах ссылка в качестве меры уголовного наказания была введена ещё в XV—XVI веках, с образованием заморских колоний.

Из Великобритании преступников ссылали в Америку (до 1776 года) и Австралию (до 1852 года), что также способствовало заселению и освоению новых территорий. В Великобритании более четырёх веков подряд проводилась политика переселения детей из бедных и неблагополучных семей в заморские владения якобы для обретения ими «лучшей жизни». За это время в рамках программы «Дети-мигранты» около 130 тысяч детей и подростков из семей коренных жителей королевства были насильно направлены в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, Зимбабве и другие уголки Британской Империи. Изъятые из своих семей дети в течение десятилетий подвергались в детских домах сексуальному насилию, жестокости и принудительному труду. Программа была свернута лишь в 1967 году.

До Второй мировой войны широко применялась практика ссылки уголовников из Франции во Французскую Гвиану и Новую Каледонию — транспортации (комплексного наказания в виде каторжных работ со ссылкой в Гвиану и другие заокеанские территории Франции) и релегации (дополнительного наказания в виде ссылки, применявшейся к более опасным рецидивистам после отбытия ими наказания в тюрьмах ). Суровые климатические условия этих мест приводили к гибели большинства сосланных.

В Италии преступников ссылали в Триполитанию.

Из Португалии до «Революции гвоздик» 1974 года политические заключённые ссылались в африканские колонии (Ангола, Мозамбик и др.), из Греции в период военной хунты во главе с Георгиосом Пападопулосом (1967—1974) — на острова Эгейского моря.

Память 
В 1921—1935 в Москве издавался журнал «Каторга и ссылка» — орган бывших политических каторжан и ссыльнопоселенцев, осужденных во время существования Российской империи. Издание публиковало мемуары и исследования по соответствующей тематике, служило центром объединения бывших осужденных.

См. также 

 Ссылка в Сибирь
 Ссылка в Уфу
 Вологодская ссылка
 Каторга
 Изгнание
 Депортация
 Депортация народов в СССР
 Спецпоселение

Примечания

Ссылки 

 ССЫЛКА В СИБИРЬ В XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX вв.
 «Устав о ссыльных» Российской империи
 «Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений» Российской империи, включающий положения об административной ссылке"
 История пенитенциарной политики Российского государства и Сибирь XVIII—XXI веков
 «Тюрьма без решеток» Страны Советов. Документы и материалы о политссылке 20-х — 30-х годов
 Положение о правах объединённого государственного политического управления в части административных высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь
 О ВЫСЫЛКЕ И ССЫЛКЕ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПО СУДЕБНЫМ ПРИГОВОРАМ.Постановление ВЦИК и CHK РСФСР.10 января 1930 года

История права России
Россия при Романовых (1613—1917)
Право СССР